Rudolf Christiani ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Christiani (Politiker) (1797–1858), deutscher Politiker
 Rudolf Christiani (Ingenieur) (1877–1960), dänischer Bauingenieur und Unternehmer